Името Захари Стояново носят две български села:

 Захари Стояново (Област Добрич)
 Захари Стояново (Област Търговище)